Wegdam (dorp), oude benaming voor het dorp Hengevelde
 Wegdam (havezate), een havezate in Kerspel Goor